

Geografia

Argentina
 Partido di Coronel de Marina Leonardo Rosales – partido della Provincia di Buenos Aires
 Rosales – comune argentino della provincia di Córdoba, nel dipartimento di Presidente Roque Sáenz Peña

Cile
 Parco nazionale Vicente Pérez Rosales – riserva naturale

Filippine
 Rosales – municipalità della Provincia di Pangasinan

Messico
 Culiacán Rosales – capitale dello Stato di Sinaloa
 Rosales – comune dello Stato di Chihuahua
 Calera de Víctor Rosales – comune dello Stato di Zacatecas

Persone
 Diego Antonio Reyes Rosales (1992) – calciatore messicano
 Eduardo Rosales (1836-1873) – pittore spagnolo
 Emili Rosales i Castellà (1968) – scrittore e editore spagnolo, in lingua catalana
 Emiliano Rodríguez Rosales (2003) – calciatore uruguaiano
 Etta Rosales - attivista e politica filippina
 Gaspare Ordoño de Rosales (1802-1887) – patriota italiano
 Gaudencio Rosales (1932) – cardinale e arcivescovo cattolico filippino
 Jennifer Rosales (1978) – golfista filippina 
 José Patiño Rosales (1666-1736) – politico e diplomatico spagnolo 
 Julio Rosales y Ras (1906-1983) – cardinale e arcivescovo cattolico filippino
 Jurate Rosales (1929) – giornalista venezuelana
 Leandro Gelpi Rosales (1991) – calciatore uruguaiano
 Luciano Rodríguez Rosales (2003) – calciatore uruguaiano
 Manuel Zelaya Rosales (1952) – politico honduregno
 Mauro Rosales (1981) – calciatore argentino 
 Miguel Ángel Asturias Rosales (1899-1974) – scrittore, poeta, drammaturgo e diplomatico guatemalteco
 Paulo Rosales (1984) – calciatore argentino
 Ricardo Rosales (1934-2020) – politico e guerrigliero guatemalteco
 Roberto Rosales (1988) – calciatore venezuelano
 Santiago Rosales (1995) – calciatore argentino
 Víctor Rosales (1989) – calciatore messicano
 Walter Manuel Benítez Rosales – allenatore di calcio cubano

Altro
 Rosales – ordine di piante delle Angiosperme
 Ordoño de Rosales o Ordonno de Rosales o italianizzato in Ordogno de Rosales – nobile famiglia spagnola